Minneola kan syfta på:

 Minneola – en citrusfrukt
 Minneola, Florida – en stad (city) i Lake County
 Minneola, Kansas – en ort i Clark County